Џими Конорс је освојио турнир. У финалу је савладао Гиљерма Виласа са 6:3, 6:3.

Носиоци

  'Џими Конорс (победник)
  Патрик Проаси (треће коло)
  Дик Стоктон (прво коло)
  Боб Хјуит (друго коло)
  Ендру Патисон (четвртфинале)
  Ричард Панчо Гонзалез (прво коло)
  Хенри Бунис (прво коло)
  Бари Филипс-Мур (четвртфинале)

<li>  Хаиме Фиљол (треће коло)
<li>  Роско Танер (друго коло)
<li>  Они Парун (друго коло)
<li>  Ијан Флечер (треће коло)
<li>  Алехандро Олмедо (треће коло)
<li>  Пет Крамер (друго коло)
<li>  Џим Макманус (друго коло)
<li>  Сенди Мејер (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Прва група

Друга група

Доња половина

Трећа група

Четврта група

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1972.